Pritschaly (Russisch: Причалы, Duits: Inse) is een plaats in de russische Oblast Kaliningrad, rayon Slavsk. De plaats maakt deel uit van de gemeente Jasnoye en telt 123 inwohners bij die volkstelling van 2010.

Plaats in de oblast Kaliningrad